Invece no – singolo di Laura Pausini del 2008
 Invece no – singolo di Rocco Hunt del 2017